Weiner (Arkansas) - een plaats (city) in de Amerikaanse staat Arkansas
 Eric Weiner - een Amerikaanse correspondent voor National Public Radio
 Lawrence Weiner (componist) - een Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Lawrence Weiner (kunstenaar) - een Amerikaans conceptueel kunstenaar
 Leo Weiner -  een Hongaars muziekpedagoog, componist
 Matthew Weiner (1965), een Amerikaanse scenarist - producer en regisseur
 Matthew Wilder, pseudoniem van Matthew Weiner (1953) - een Amerikaanse zanger en songwriter
 Anthony Weiner - Amerikaans politicus